Diverse unità della United States Navy sono state battezzate nel corso del tempo USS Wasp, termine della lingua inglese che significa "vespa".

 – schooner mercantile, originariamente chiamato Scorpion, acquisito dalla Continental Navy nel 1775. Distrutto nel 1777 per un incidente
 – sloop-of-war varato nel 1806. Catturato dalle Roayal navy nel 1812, prestò servizio nella marina britannica come HMS Peacock, perso al largo della Virigina nel 1813
 – schooner varato nel 1810. Ritornato ai proprietari nel 1812, fu successivamente acquisito dalla US Navy nel 1813 e poi venduto dopo il 1814 
 – sloop acquisito dalla US Navy sul lago Champlain nel 1813. Ritornato ai proprietari nel 1814
 – sloop-of-war varato nel 1813, probabilmente perso in mare in seguito a una tempesta nel novembre 1814
 – nome con cui venne ribattezzata la nave confederata CSS Emma Henry dopo la sua cattura nel giugno 1865. Venduta nel 1876
 – yacht a vapore immesso in servizio l'11 aprile 1898. Utilizzata come nave scuola e per il reclutamento. Radiata e venduta nel 1919
  – motonave che venne affittata per compiti di pattugliamento nel 1917. Non venne classificata nel Naval Vessel Register
 – portaerei, versione ridotta della classe Yorktown, varata nel 1939. Affondata per azione nemica nel settembre 1942
 – portaerei classe Essex varata nel 1943. Durante la costruzione venne designata . In servizio fino al 1972.
 – nave d'assalto anfibio, unità capoclasse della classe omonima, varata nel 1989

Note